USS Cincinnati war die Bezeichnung mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Cincinnati benannt wurden:

 USS Cincinnati (1862)
 USS Cincinnati (C-7)
 USS Cincinnati (CL-6), ein leichter Kreuzer der Omaha-Klasse
 USS Cincinnati (SSN-693) (U-Boot)
 USS Cincinnati (LCS 20), ein Littoral Combat Ship der Independence-Klasse 

Cincinnati
USS